Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984, classée en catégorie VS Tour C3, se dispute à Oakland du 9 au .

Hana Mandlíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1984 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1984
Compétition de tennis à Oakland (Californie)
Stanford
Tennis aux États-Unis en 1984
Sport en Californie en 1984
Tennis en janvier 1984